132 rok naszej ery
 132 rok przed naszą erą
 132 liczba naturalna
 galaktyka NGC 132
 planeta OGLE-TR-132
 planetoida (132) Aethra
 misja promu kosmicznego STS-132
 droga wojewódzka nr 132
 linia kolejowa nr 132
 Sonet 132 Williama Shakespeare'a
 Psalm 132
 Fiat 132
 samolot Henschel Hs 132
 132 Eskadra Myśliwska
 132 Dywizja Pancerna Ariete
 filatelistyka: blok 132 - 50-lecie Polskiego Związku Filatelistów